Le Bulbul de Dodson (Pycnonotus dodsoni) est une espèce de passereaux de la famille des Pycnonotidae.

Répartition 
Il se trouve en Éthiopie, au Kenya, au Libéria, en Somalie, en Tanzanie et à Zanzibar.

Systématique 
Pour certains ornithologistes, il s'agit d'une sous-espèce de Bulbul des jardins (Pycnonotus barbatus).

Liens externes 

 
 
 
 

Pycnonotidae
Oiseau d'Afrique de l'Est